Ке́йтель (Кайтель) () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Бодевін Кейтель (; 1888–1952) — німецький офіцер, учасник Першої і Другої світових воєн. Кавалер Німецького хреста в сріблі. Молодший брат Вільгельма Кейтеля.
 Вільгельм Кейтель (; 1882–1946) — начальник штабу Верховного головнокомандування збройними силами Німеччини (1938–1945), генерал-фельдмаршал (1940). Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Гарві Кейтель (; 1939) — американський актор.
Карл-Гайнц Кейтель (; 1914–1968) — німецький офіцер, штурмбаннфюрер СС. Кавалер Німецького хреста в золоті. Син Вільгельма Кейтеля.

Німецькі прізвища